Вельяминов, Иван: Вельяминов, Иван Александрович (1771—1837) — генерал от инфантерии, генерал-губернатор Западной Сибири (1827—1834). Брат Алексея Александровича.
 Вельяминов, Иван Васильевич (Обляз) (не позднее 1480 — не ранее 1526) — окольничий и воевода в первой трети XVI века. Брат Ивана Васильевича Вельяминова-Щадры.
 Вельяминов, Иван Васильевич (сын тысяцкого) (?—1378) — сын последнего московский тысяцкого Василия Вельяминова.
 Вельяминов, Иван Васильевич (Щадра) (?—1552) — окольничий, затем боярин и воевода. Брат Ивана Васильевича Вельяминова-Обляза.